M170 ou M-170 peut faire référence à :
 Iveco M170, un camion militaire italien ;
 Martin M-170, un hydravion de transport militaire américain.